Les élections régionales de 1954 au Vorarlberg (Landtagswahl in Vorarlberg 1954) se sont tenues en Autriche dans le land du Vorarlberg, le . 

1954
Vorarlberg
Octobre 1954